USS Charlotte — кораблі ВМС США, названі на честь міста Шарлотт (Північна Кароліна).

 USS Charlotte (1862) — шхуна флоту конфедератів, захоплена ВМС Союзу під час громадянської війни в США. Продана у 1867 році.
 USS Charlotte (CA-12) — броненосний крейсер типу «Теннессі», збудований у 1908 році. У 1920 році перейменований на «USS North Carolina (ACR-12)». Зданий на злам у 1930 році.
 USS Charlotte (PF-60) — фрегат типу «Такома». На службі протягом 1944-1946 років. Зданий на злам у 1947 році.
 USS Charlotte (SSN-766) — підводний човен типу «Лос-Анжелес». Збудований у 1994 році Станом на 2021 рік перебуває у строю.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни